

Naamgever 
 Martinus van Tours (circa 316 - 8 november 397), een heilige, beter bekend als Sint Martinus of Sint-Maarten
 Sint-Martinuskerk of Sint-Maartenskerk. Kerken gewijd aan  de heilige Martinus van Tours (doorverwijspagina)

Geografie 
 Sint Maarten (eiland), een eiland in de Caraïbische Zee
 Sint Maarten (land), het zuidelijk deel van het eiland Sint Maarten; een land behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden
 Sint-Maarten (Franse Antillen), het noordelijk deel van het eiland Sint Maarten; een overzeese gemeenschap van Frankrijk
 Sint Maarten (Noord-Holland), een dorp in de Noord-Hollandse gemeente Schagen
 Sint Maartensbrug, een dorp in de Noord-Hollandse gemeente Schagen
 Sint-Maartensdijk, een stad in Zeeland

Overig 
 Sint-Maarten (feest), dat op de sterfdag van de heilige in sommige streken gevierd wordt; zie ook Sint-Maartensliedje
 RKSV St. Maarten, een voormalige Utrechtse amateurvoetbalclub, opgegaan in Sporting '70
 Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten (AZ Sint-Maarten), ziekenhuis in Mechelen en Duffel in België
 Sint Martinus (molen) in de Nederlandse gemeente Montferland

Zie ook 
 St. Martinus (doorverwijspagina)
 Sint-Martens (doorverwijspagina)
 Saint-Martin (doorverwijspagina)